Лука Пайчадзе (6 марта 1991) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2012).

Чемпион Грузии 2017 и 2020 гг. Серебряный призёр чемпионата Грузии 2013 г.

В составе сборной Грузии участник шахматной олимпиады 2018 (за вторую сборную) и трёх командных чемпионатов Европы (2015, 2017, 2019), а также юношеской олимпиады (2006 — серебряный призёр в командном зачёте).

Победитель Гран-при Грузии по быстрым шахматам (2013).

Победитель Кубка Ноны Гаприндашвили (2014).

Второй призёр командного чемпионата Грузии (2014, 2015) в составе шахматного клуба Рустави.

Участник ряда личных чемпионатов Европы (2011—2012, 2014, 2017—2019).

Участник шахматного турнира Универсиады 2011 года.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Грузии
Участники шахматных олимпиад